Oostelijke gestreepte manakin
 Westelijke gestreepte manakin